Куаньи — фамилия:

 Куаньи, Жан-Антуан де Франкето
 Куаньи, Жан-Антуан-Франсуа де Франкето
 Куаньи, Огюстен-Габриель де Франкето
 Куаньи, Робер де Франкето
 Куаньи, Франсуа де Франкето

См. также 
 Куанье